Municipio de Roland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Roland (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.